FinCo (абревіатура від ) — щорічна фінансова конференція, присвячена розвитку фінансового мислення молоді. Організатором події постійно виступає AIESEC у Києві. Учасники конференції - студенти та молоді спеціалісти. Спікери - відомі експерти у світі фінансів.

Історія 
Вперше конференцію було організовано у лютому 2008 року. Тоді в ній взяли участь близько 150 студентів. Відтоді FinCo відбувається щороку в лютому.

Формат 
Формат конференції: два(три) дні виступів, семінарів та тренінгів від представників корпоративного сектору, бізнесменів та підприємців. Вхід відбувається за попередньою реєстрацією.

FinCo 2014 
FinCo 2014 відбудеться 22-23 березня 2014 року в бізнес-центрі "Інком". Партнерами конференції стали компанії КПМГ та ІнБев

FinCo 2015 
FinCo 2015 відбудеться 28-29 березня 2015 року. Місце проведення - Київський палац дітей та юнацтва, вул. Івана Мазепи, 13.

Посилання 
 AIESEC у Києві
 Блог FinCo 09 
 FinCo 10 на Tumblr 

Конференції